Rustichelli ist der Familienname folgender Personen:
 Alida Rustichelli alias Alida Chelli (1943–2012), italienische Schauspielerin und Sängerin
 Carlo Rustichelli (1916–2004), italienischer Filmmusikkomponist
 Dominique Rustichelli (1934–1979), französischer Fußballspieler
 Paolo Rustichelli (* 1953), italienischer Filmkomponist und Fusionmusiker

Weitere Bedeutungen:
 (38541) Rustichelli, Asteroid des Hauptgürtels